

Geografia
Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara.

Persone
Iolanda di Savoia, principessa dei Savoia nata nel 1487.
Iolanda Margherita di Savoia, principessa dei Savoia nata nel 1901.
Iolanda di Francia duchessa di Savoia, moglie di Amedeo IX di Savoia, nata nel 1434.
Margherita Violante di Savoia, chiamata anche Iolanda di Savoia, duchessa nata nel 1635.